Евге́ний Петро́в: 
 
 Петров, Евгений Вадимович (род. 1962) — российский историк-американист, профессор СПбГУ.
 Петров, Евгений Валерьевич (род. 1989) — российский биатлонист.
 Петров, Евгений Владимирович (род. 1978) — российский велогонщик.
 
 Петров, Евгений Петрович (псевдоним; настоящая фамилия — Катаев; 1902—1942) — русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Соавтор Ильи Ильфа.